Мэттью «Мэтт» Толмак (; род. 1964, Нью-Йорк, США) — американский кинопродюсер и бывший сопрезидент по производству компании Sony Pictures.

Биография 
Мэтт Толмак впервые заинтересовался кинематографом после того, как услышал рассказы своего деда, продюсера и руководителя кино Сэма Джаффе. После переезда в Лос-Анджелес Толмак получил работу у Фрэнка Маршалла, чтобы снять документальный фильм о Лэнсе Армстронге, режиссёром которого был Алекс Гибни. В 2008 году Толмак был назначен сопрезидентом по производству Sony Pictures вместе с  (с которым он работал с 2003 года), где руководил франшизой «Человек-паук». В 2010 году он ушёл из Sony Pictures, чтобы продюсировать следующую часть «Человека-паука». Даг Белград был назначен единственным президентом студии, а Ханна Мингелла — президентом по производству.

Личная жизнь 
Мэтт Толмак женат на режиссёре Пейдж Голдберг.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Продюсеры США
Википедия:Биографии современников
Выпускники Белойтского колледжа